Карнера:
 Карнера, Луиджи — итальянский астроном.
 Карнера, Примо — боксёр-профессионал, первый итальянский чемпион мира в супертяжёлом весе.